Rajon Sachariwka (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der südukrainischen Oblast Odessa.

Geographie 
Der Rajon lag im  Nordwesten der Oblast Odessa, grenzte im Nordwesten und Norden an den Rajon Okny, auf einem kurzen Stück im Norden an den Rajon Podilsk, im Nordosten an den Rajon Ananjiw, im Osten an den Rajon Schyrjajewe, im Süden an den Rajon Welyka Mychajliwka sowie im Westen an die Republik Moldau bzw. Transnistrien (Rajon Grigoriopol).
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Fluss Kutschurhan. Das Gebiet ist sehr flach mit Höhenlagen zwischen 120 und 200 Metern (höchste Erhebung 209 Meter) und wird durch eine Steppenlandschaft geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und trug zunächst den Namen Rajon Sacharjiwka, 1927 mit der Umbenennung des Rajonszentrums in Frunsiwka erhielt er den Namen Rajon Frunsiwka (ukrainisch Фрунзівський район), am 19. Mai 2016 wurde der Rajon im Zuge der Dekommunisierung der Ukraine auf seinen alten Namen Rajon Sachariwka rückbenannt.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Rosdilna.

Administrative Gliederung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Sachariwka
Rajon Rosdilna
Aufgelöst 2020